El Trébol kan syfta på följande platser:

Argentina 

 El Trébol, Argentina, ort, Santa Fe,

Mexiko 

 El Trébol, Sinaloa, ort, Escuinapa, 
 El Trébol, Guanajuato, ort, León, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar